Le championnat de première division de volley-ball féminin appelé, Meistaradeild kvinnur, est la plus importante compétition nationale organisé par la Fédération des îles Féroé de volley-ball (Flogbóltssamband Føroya, FBF), il a été créé en 1969.

Généralités

Historique

Palmarès

Notes et références

Liens internes 
 Championnat des Îles Féroé de volley-ball masculin

Liens externes 
  Résultats du championnat féminin

Volley-ball féminin
Féroé
Féroé féminin